Zhongxin Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongxin (socken i Kina, Gansu), 
 Zhongxin (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar